«И сно́ва Ани́скин» — советский трёхсерийный художественный телевизионный комедийный детективный фильм, снятый в 1977 году режиссёрами Михаилом Жаровым и Виталием Ивановым. Последний фильм трилогии о деревенском участковом милиционере Анискине. Впервые демонстрировался Центральным телевидением СССР с 14 по 16 июня 1978 года.

Сюжет 
Участковый инспектор Анискин расследует кражу экспонатов из деревенского музея прикладного искусства…

Различия книги и фильма 

 В оригинальном произведении автора сценария В. Липатова «Анискин и Боттичелли» украдена была не керамика из сельского музея, а иконы из церкви. 
 В книге Анискин — капитан милиции, а герой почти 80-летнего актёра Жарова носит погоны майора милиции. 
 Старуха Валерьяновна, у которой по книге украли не керамическую жар-птицу, а старинную, особо ценную икону святого Иоанна Крестителя, всё-таки отправила жалобу на Анискина министру внутренних дел, а в фильме только «пошутила».

В ролях

Не указанные в титрах

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Виль Липатов
 Режиссёры:
 Михаил Жаров
 Виталий Иванов
 Оператор: Анатолий Буравчиков
 Художник: Борис Дуленков
 Композитор: Владимир Шаинский
 Тексты песен: Михаил Матусовский
 Песни исполняют: Люсьена Овчинникова, Юрий Пузырёв (песня «Ну почему ко мне ты равнодушна»), Анна Жарова и дети (песня «Вместе весело шагать»), Иосиф Кобзон (песня «Позывные „Маяка“» в конце каждой серии)
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Константин Кримец

Технические данные 
 Производство: Киностудия им. М. Горького
 Художественный фильм, трёхсерийный, телевизионный, цветной

Интересные факты 
 В фильме роль воспитательницы Ани (которая в предыдущем фильме «Анискин и Фантомас» была старшей пионервожатой) исполняет Анна Жарова, дочь Михаила Жарова.
 Съёмки фильма проходили в селе Городня-на-Волге Тверской (Калининской) области летом 1977 года и в самом г. Тверь, который в фильме назван «Ромск». Церковь Рождества Богородицы села Городня попала в кадр всего лишь один раз, хотя все сцены на пристани снимались непосредственно возле неё. В Твери, на речном вокзале была снята сцена (3-я серия) встречи матроса Григорьева со связным мнимого фотографа Чулымского, на которую тот не пришёл (операция «Чемодан»). 
 В предыдущем фильме Анискин был старшим лейтенантом, а спустя всего 5 лет оказался майором, что фактически невозможно для сельского участкового.
 В сцене, когда Анискин приходит в дом к директору музея Бережкову и застаёт его с початой бутылкой коньяка в угнетённом состоянии от того, что от него ушла жена, в кадре появляется проигрыватель с поставленной пластинкой, а звучит композиция «Alemania beach» французской группы Pop Concerto Orchestra. Та же мелодия звучит и в сцене встречи Анискина с вернувшейся домой женой Бережкова Ларисой.
 Вымышленный вором Молочковым фотограф якобы любитель старины, которому по его просьбе директор Бережков выслал каталог экспонатов деревенского музея, носит фамилию Чулымский. Чулым — приток Оби, на его левом берегу расположен город Асино, райцентр Томской области, где в 1950-е годы в редакции газеты «Причулымская правда» долгое время работал писатель Виль Липатов.

Ссылки 
 «И снова Анискин» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1978 года
Телефильмы киностудии имени М. Горького
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детективные телесериалы СССР
Комедийные телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Фильмы Михаила Жарова
Экранизации произведений Виля Липатова
Фильмы о милиционерах
Телевизионные премьеры 1978 года